Пётр Дмитриевич Гринченко (1869 — ?) — русский военный деятель, полковник. Герой Первой мировой войны.

Биография 
В 1887 году после окончания Петровского Полтавского кадетского корпуса вступил в службу. В 1888 году после окончания Михайловского артиллерийского училища по I разряду произведён в подпоручики и выпущен в 20-ю артиллерийскую бригаду.

В 1892 году произведён в поручики, в 1896 году за отличия в штабс-капитаны, в 1900 году в капитаны. В 1908 году произведён в подполковники — командир 6-й батареи 20-й артиллерийской бригады. С 1910 года командир 1-й батареи 5-го мортирного артиллерийского дивизиона и 3-й батареи 52-й артиллерийской бригады.

С 1914 года участник Первой мировой войны во главе своей батареи. В 1915 году за боевые отличия произведён в полковники — командир 1-го дивизиона 86-й артиллерийской бригады. С 1916 года командир 1-го дивизиона 102-й артиллерийской бригады.

Высочайшим приказом от 5 мая 1915 года за храбрость награждён Георгиевским оружием: 

Высочайшим приказом от 5 февраля 1916 года за храбрость награждён орденом Святого Георгия 4-й степени:

После Октябрьской революции с 1918 года служил в армии Украинской державы — командир Сердюцкого артиллерийского полка. С 10 августа 1918 года находился в распоряжении начальника Главного артиллерийского управления.

Награды 
 Орден Святого Станислава 3-й степени (ВП 1901)
 Орден Святой Анны 3-й степени (ВП 1906)
 Орден Святой Анны 2-й степени с мечами (Мечи — ВП 24.05.1916)
 Орден Святого Владимира 4-й степени с мечами и бантом (ВП 26.02.1915)
 Георгиевское оружие (ВП 05.05.1915)
 Орден Святого Георгия 4-й степени (ВП 05.02.1916)

Примечания

Литература 
 
 Ромашкевич А. Д. Материалы к истории Петровского Полтавского кадетского корпуса с 1-го октября 1913 г. по 1-е октября 1916 г. Год 1911, 1912, 1913. Полтава. 1916 г.—104 с.
  по военному ведомству//Разведчик/Русский Инвалид на 1915—1917 г.
 РГВИА: Ф.400. Оп.12. Д.26959. Л.203-205; Д.26986. Л.9-14 (1915 г.); Ф.408. Оп.1. Д.1146. Л.2 об. (1913 г.); Ф.409. Оп.1 п/с 365 (1909 г.)

Ссылки 
 
  Гринченко, Пётр Дмитриевич. // Георгиевские кавалеры Великой войны

Полковники (Российская империя)
Выпускники Полтавского кадетского корпуса
Выпускники Михайловского артиллерийского училища
Участники Первой мировой войны (Россия)
Участники Гражданской войны в России